Earle puede hacer referencia a:

 Earle (Arkansas), localidad estadounidense del estado de Arkansas.
 Earle (Northumberland), localidad británica del condado inglés de Northumberland.
 Earle, es la abreviatura que se emplea para indicar a Franklin Sumner Earle (1856 - 1929) como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.